Федеральные выборы были проведены в Германии 15 июня 1893 года. Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала наибольшее число голосов, но получила лишь 44 депутатских мандата. Партия Центра, получив 96 из 397 мест, осталась крупнейшей партией в рейхстаге. Явка избирателей составила 72,4 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1893 года
1893 год в Германии